Olvedi ist der Name von

 Ferenc Olvedi (fl. 1925), ungarischer Fußballspieler
 Laszlo Les Oelvedy (Les Olvedi) (* 1943), deutscher Filmarchitekt, Szenenbildner und Filmschauspieler